Лине́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08255.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к востоку от Парижа, в 100 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 241 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 148 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 104 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 104 активных работали 91 человек (55 мужчин и 36 женщин), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 44 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны